"Lazuri" pode ser:

 Lazuri, língua
 Lazuri (Satu Mare), comuna romena
 Lazuri de Beiuș, comuna romena

Desambiguações de topônimos